Die Dampflokomotive „VINDOBONA“ war die erste Personenzuglokomotive der KFNB.
Sie wurde von der Lokomotivfabrik Stephenson 1838 geliefert und hatte die Achsformel 1A1.
Die Zylinder waren unter der Rauchkammer angeordnet und trieben die gekröpfte zweite Achse an.

Offenbar gab es mit den gelieferten Radsätzen Probleme, so dass ein Umbau erforderlich wurde.
Dabei wurde auch ein anderer Kessel montiert.

Die Maschine wurde 1851 abgestellt und 1856 ausgemustert.

Die Lokomotive hatte die KFNB-Inventarnummer 5.

Ein Modell der „VINDOBONA“ befindet sich im Technischen Museum Wien.

Literatur 
 Alfred Horn: Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn. Die Bahnen Österreich-Ungarns, Band 2, Bohmann Verlag, 1970.
 Karl Gölsdorf: Lokomotivbau in Alt-Österreich 1837–1918, Verlag Slezak, 1978, ISBN 3-900134-40-5.

Einzelnachweise 

Vindobona
Dampflokomotive Achsfolge 1A1